Irish Republican Brotherhood, een Ierse broederschap
 International Rugby Board, de oude naam van World Rugby, een internationale sportbond
 Internal Ratings Based (in het kader van Basel II)